Jméno a příjmení Oldřich Dvořák má více nositelů:

 Oldřich Dvořák (1923–1942) – československý voják
 Oldřich Dvořák (zápasník) (* 1953) – československý zápasník v řecko-římském zápase
 Oldřich Dvořák (spisovatel) – český spisovatel a autor románu Aids: ortel smrti